Janick Kamber (Mümliswil, Solothurn kanton, 1992. február 26. –) svájci labdarúgó, az FC Biel-Bienne középpályása.

Források 
Janick Kamber adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1992-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Biel-Bienne labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek